Ву́лиця Будіве́льників — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Будівельників — вулиця в місті Алчевськ, Луганська область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Бердянськ, Запорізька область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Джанкой.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Жмеринка, Вінницька область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Калуш, Івано-Франківська область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Кам'янець-Подільський, Хмельницька область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Керч.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Київ, Деснянський район, с. Троєщина.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Київ, Дніпровський район.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Горішні Плавні, Полтавська область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Лисичанськ, Луганська область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Миколаїв.
Вулиця Будівельників — вулиця в місті Переяслав, Київська область.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Ялта.

Вулиця Будівельників — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Будівельників — вулиця в місті Кишинев.

Вулиця Будівельників — вулиця в місті Брянськ.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Будівельників — вулиця в місті Ярославль.

Вулиці